Antonio Pellegrini (cardinale) (1812-1887), cardinale.
 Antonio Pellegrini (politico) (1843-1905), politico e parlamentare.
 Antonio Pellegrini (partigiano) (1922-1944), partigiano.
 Giovanni Antonio Pellegrini (1675-1741), pittore.